Hlaváček (Adonis) je rod rostlin, čeledi pryskyřníkovité (Ranunculaceae). Jednoleté druhy jsou někdy udávány pod jménem ohníček.

Popis 
Jedná se o vytrvalé nebo jednoleté byliny. Vytrvalé druhy mají silný hnědočerný oddenek. Lodyhy jsou přímé, nevětvené nebo nahoře chudě větvené. Dolní listy jsou někdy redukované na šupiny, jindy jsou vyvinuty, dolní listy jsou řapíkaté, vyšší pak krátce řapíkaté až přisedlé. Listy jsou zpeřeně nebo dlanitě členěné, často několikrát a ve velmi úzké úkrojky.

Jedná se o jednodomé rostliny s oboupohlavnými květy. Květy jsou jednotlivé, listeny chybí, často jsou nápadné, většinou v rozmezí 1,5–6 cm v průměru. Kališních lístků je nejčastěji 5–8. Korunních lístků je nejčastěji 5–24, často žluté, oranžové nebo červené barvy, ale mohou být i modré nebo bílé. Tyčinek je mnoho. Opylování probíhá pomocí hmyzu (entomogamie). Gyneceum je apokarpní a pestíků je mnoho, jsou spirálně uspořádané, čnělka je přítomna, blizna je malá. Plodem je nažka, která je lysá nebo chlupatá, na vrcholu zpravidla zakončená zobánkem. Nažky jsou uspořádány do souplodí.

Rozšíření 
Druhy z rodu hlaváček jsou přirozeně rozšířeny v Evropě a Asii s přesahem do severní Afriky. Je známo okolo 30 druhů. Do Severní Ameriky a Austrálie byly některé druhy zavlečeny člověkem.

Taxonomie 
Někteří autoři vyčleňovali rod Adonanthe, kam řadili především vytrvalé druhy, např. hlaváček jarní (Adonis vernalis, syn. Adonanthe vernalis). Do rodu Adonis pak řadili jednoleté druhy. Takto je to zpracováno např. Květeně ČR nebo Dostál 1989. Dnes ale převažuje široké pojetí rodu Adonis.

Vybrané druhy (střední Evropa) 
 Adonis aestivalis (hlaváček letní) – polní plevel, dnes už jen roztroušeně v teplých oblastech
 Adonis amurensis (hlaváček amurský) – východní Asie, v ČR jen pěstovaná skalnička
 Adonis annua (hlaváček roční) – v ČR okrasná letnička, vzácně zplaňuje
 Adonis flammea (hlaváček plamenný) – polní plevel, dnes jen velmi vzácně na jižní Moravě
 Adonis vernalis (hlaváček jarní) – teplé oblasti ČR

Pěstování a užití 
Některé druhy jsou pěstovány pro ozdobnost květů. Hlaváčky byly využívány k léčení slabosti srdce, nebo při travičství. Obsahují srdeční glykosidy, proto jsou to většinou jedovaté rostliny.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Jedovaté rostliny
Pryskyřníkovité
Okrasné trvalky
Léčivé rostliny
Okrasné letničky
Skalničky
Flóra Česka
Flóra Arabského poloostrova
Flóra Číny
Flóra Indického subkontinentu
Flóra jihovýchodní Evropy
Flóra jihozápadní Asie
Flóra jihozápadní Evropy
Flóra Kavkazu
Flóra Makaronésie
Flóra Mongolska
Flóra ruského Dálného východu
Flóra severní Afriky
Flóra severní Evropy
Flóra Sibiře
Flóra Střední Asie
Flóra střední Evropy
Flóra východní Asie
Flóra východní Evropy